Olympische Winterspelen 1936, de vierde editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Garmisch-Partenkirchen
Olympische Zomerspelen 1936, de elfde editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Berlijn